Simon Moser, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace évoluant au poste d'ailier.

Carrière

Carrière en club 
Formé dans le club emmentalois des SC Langnau Tigers, Simon Moser fait ses premiers pas en LNA lors de la saison 2007-2008. Il est, pendant cette même saison, prêté au club valaisan du HC Martigny afin de s'aguerrir en LNB.

Il revient la saison suivante au bercail et gagne ses galons de titulaire.

Carrière internationale 
Après avoir représenté les diverses équipes de Suisse juniors, Simon Moser intègre le cadre de la Nati lors de la saison 2010-2011, grâce à d'excellentes performances. Il participe même, en fin de saison, à ses premiers championnats du monde senior. Il prend également part aux championnats du monde 2012 et 2013, et devient vice-champion du monde 2013.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || SC Langnau Tigers U20 || Elite Jr. A
| 38 || 33 || 35 || 68 || 40 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 ||
|-
| 2007-2008 || SC Langnau Tigers U20 ||  Elite Jr. A
| 5 || 1 || 0 || 1 || 16 || || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Martigny || LNB
| 36 || 7 || 5 || 12 || 72 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA
| 47 || 7 || 6 || 13 || 37 || +3 || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || 
|-
|2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA
| 50 || 9 || 9 || 18 || 28 || +4 || 11 || 5 || 3 || 8 || 6 || 
|-
|2010-2011 || SC Langnau Tigers || LNA
| 46 || 11 || 12 || 23 || 20 || +7 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || -2
|-
|2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA
| 50 || 18 || 16 || 34 || 50 || -10 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || -4
|-
|2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA
| 35 || 10 || 11 || 21 || 44 || -9 || 18 || 6 || 4 || 10 || 10 || -3
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH || 48 || 8 || 18 || 26 || 8 || +2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
|2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || CP Berne || LNA || 28 || 5 || 2 || 7 || 18 || +1 || 11 || 0 || 1 || 1 || 4 || -2
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA || 50 || 16 || 17 || 33 || 48 || -9 || 14 || 2 || 6 || 8 || 8 || +3
|-
|2016-2017 || CP Berne || LNA || 50 || 11 || 23 || 34 || 43 || +19 || 16 || 4 || 8 || 12 || 33 || +3 
|-
|2017-2018 || CP Berne || LNA || 33 || 9  || 23 || 32 || 28 || +16 || 11 || 5 || 2 || 7 || 2 || -5 
|-
|2018-2019 || CP Berne || LNA || 50 || 17 || 19 || 36 ||55 || +18 || 18 || 6 || 4 || 10 || 20 || -4 
|-
|2019-2020 || CP Berne || LNA || 50 || 16 || 21 || 37 || 28 || +2 || - || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || CP Berne || LNA || 48 || 11 || 8 || 19 || 26 || 0 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4 || +1
|-
| 2021-2022|| CP Berne || LNA ||  ||

Statistiques internationales 

|2007 || Championnat du monde -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || -3 || 
|-
|2009 || Championnat du monde junior D1
| 5 || 5 || 1 || 6 || 2 || +6 || Promu
|-
|2011 || Championnat du monde
| 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || -1 || 
|-
|2012 || Championnat du monde
| 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || +2 || 
|-
|2013 || Championnat du monde
| 10 || 3 || 2 || 5 || 6 || +6 ||  Médaille d'argent
|-
|2014 || Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || +1 || 
|-
|2014 || Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 || -1 || 
|-
|2016 || Championnat du monde || 7 || 3 || 3 || 6 || 6 || +4 || 
|-
|2018 || Jeux olympiques || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 || -1 || 
|-
|2018 || Championnat du monde || 10 || 2 || 2 || 4 || 4 || +3 ||  Médaille d'argent
|-
|2019 || Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 2 || +3 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Berne
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Martigny
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022